Schwartzmann est un patronyme composé des mots allemands schwar(t)z (« noir ») et mann (« homme »), porté notamment par :

 Jacky Schwartzmann (1972-), écrivain français ;
 Leon Schwartzmann (1887-1942), maître d'échecs franco-polonais ;
 Paulette Schwartzmann (1894-vers 1953), joueuse d'échecs française.

Homonymie de patronyme germanique